Росляково — топоним, название населенных пунктов в России:
 Росляково — жилой район Мурманска, до 2015 года посёлок городского типа в ЗАТО Североморск.
 Росляково — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Росляково — деревня в Духовницком районе Саратовской области.
 Росляково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Росляково Раменье — деревня в Подосиновском районе Кировской области.

См. также 
 Росляков